Селявы — деревня в Себежском районе Псковской области России.

Входит в состав сельского поселения Себежское. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 42 жителя.

География 
Находится на юго-западе региона, в лесной местности на южном берегу Себежского озера, на территории национального парка «Себежский», в 5 км к югу от города Себеж.

Климат 
Климат, как и во всем районе, умеренно континентальный. Характеризуется мягкой зимой, относительно прохладным летом, сравнительно высокой влажностью воздуха и значительным количеством осадков в течение всего года. Средняя температура воздуха в июле +17 °C, в январе −8 °C. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 130—145 дней в году. Годовое количество осадков — 600—700 мм. Большая их часть выпадает в апреле — октябре. Устойчивый снежный покров держится 100—115 дней; его мощность обычно не превышает 20-30 см..

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Лавровской волости.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от общей численности в 42 русские 98 чел., из них 19 мужчин, 23 женщины.

Инфраструктура 
Развито личное подсобное хозяйство, есть любительское рыболовство.

Транспорт 
Через деревня проходит автодорога регионального значения «Рудня — Глубочица» (идентификационный номер 58 ОП РЗ 58К-556).

Примечания 

Населённые пункты Себежского района